BA-11 peut désigner : 
 BA-11 (autoroute), un projet de rocade proche de Badajoz;
 BA-11 (automitrailleuse), un prototype de d'automitrailleuse soviétique.